The Unicorn – brano musicale di Shel Silverstein del 1962
La sua parte di colpa (The Unicorn) – romanzo di Iris Murdoch del 1963
The Unicorn – album dei The Irish Rovers del 1967
The Unicorn – serie televisiva del 2019

Pagine correlate 
 Unicorn